Molekulska formula -{C15H14O7}- se može odnositi na:

 Galokatehol
 Leukocijanidin
 Melakacidin